Yeyi peut désigner :
 les Yeyi, une population du Botswana et de Namibie
 le yeyi, une langue bantoue